Fantino kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Fantino (kommun), Sánchez Ramírez, 
 Fantino (ort), Sánchez Ramírez,